

Geografia 
Atar – città della Mauritania
Atar – dipartimento della Mauritania

Persone 
Eliran Atar – calciatore israeliano
 Ragıp Atar – cestista turco
 Reuven Atar – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano

Altro 
Snecma Atar –  famiglia di motori aeronautici
 Atar – personaggio della mitologia persiana